Сантене́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Ноле. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21582.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 838 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 442 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 354 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 80,1 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 354 активных жителей работали 334 человека (172 мужчины и 162 женщины), безработных было 20 (12 мужчин и 8 женщин). Среди 88 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сантене 

Коммуны департамента Кот-д’Ор
Бальнеологические курорты во Франции